Riolfo ist der Nachname der folgenden Personen:

 Carlos Riolfo (1905–1978), uruguayischer Fußballspieler
 Diego Riolfo (* 1990), uruguayischer Fußballspieler